Okularnik indyjski – gatunek jadowitego węża
 Okularnik – western komediowy z 1992 roku, znany też pod tytułem Cztery oczy
 Mercedes-Benz W210 – Mercedes klasy E z lat 1995-2003, popularnie nazywany okularnikiem.